Storm (SS-tijdschrift)
 Storm (VNJ-tijdschrift)